Рів'єра-Пеї-д'Ено () — округ у Швейцарії в кантоні Во.
Адміністративний центр — Веве.

Громади

Примітки 

Округи кантону Во